Die Bardsragujn chumb 2000 war die neunte Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball.

Die Liga wurde mit acht Teams ausgetragen. Da FC Jerewan und Erebuni Jerewan vor Beginn der Saison zurückzogen, konnte der sportlich abgestiegene Kilikia Jerewan wieder in der Klasse antreten.

Die Spielzeit wurde in einer Doppelrunde ausgetragen. Jedes Team spielt viermal gegen jedes andere Team, zweimal zu Hause, zwei Mal auswärts. Die Saison begann am 25. März 2000 und endete am 16. November 2000.

Meister wurde Araks Ararat und qualifizierte sich für die UEFA Champions League. Ararat Jerewan als Zweiter spielte im UEFA-Pokal und der Dritte, Schirak Gjumri im Intertoto Cup. Absteigen musste Neuling Dinamo Jerewan.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000